Непълен списък на часовникови кули на територията на съвременна България.

Източници 

!
Списъци на места в България